Senkloch steht für:

 diverse Formen von Öffnung in der Geländeoberfläche, siehe Doline
 ein Entwässerungssystem, insbesondere schweizerisch, siehe Straßenablauf 
 technisch ein für einen Niet vorbereitetes Loch, siehe Nietvorgang
 technisch eine Bohrung mit Anphasung, siehe Senken
 geotechnisch das Erdbohrloch einer Unwuchtbohrung

Siehe auch: 
 Sinkhole